Валентин Александрович Пьянов (21 июля 1991, Новосибирск) — российский хоккеист, центральный нападающий. Воспитанник новосибирского хоккея. В настоящее время является игроком клуба «Сибирь», выступающего в КХЛ

Карьера 
Валентин Пьянов родился 21 июля 1991 года в городе Новосибирск. Является воспитанником новосибирской Детско-Юношеской Спортивной Школы по хоккею. Принимал непосредственное участие в детских и юношеских чемпионатах и первенствах в составе команды «Сибирь».

В сезоне 2009—2010 года, Пьянов дебютировал в составе хоккейного клуба «Сибирские Снайперы» в первенстве Молодежной Хоккейной Лиги. Позднее выступал за хоккейный клуб МХЛ «Омские Ястребы». В сезоне 2012—2013 года, молодой нападающий дебютировал в Континентальной Хоккейной Лиге, сыграв 5 матчей за хоккейный клуб КХЛ «Авангард».

В 2013—2014 году, Спортсмен принимал участие в Регулярном Чемпионате Чехии по хоккею, играя за хоккейный клуб «Пардубице» из одноименного города. Сезон 2014—2015 года, Валентин Пьянов начал в составе хоккейного клуба КХЛ «Лада» из города Тольятти. Проведя за тольяттинцев 5 игр, отправился играть в хоккейный клуб ВХЛ «Ариада», где сыграл 44.

В сезоне 2015—2016 года, вернулся в хоккейный клуб «Авангард». В сезоне 2018—2019 года, был отдан в скрытую аренду в хоккейный клуб КХЛ «Амур». В сезоне 2019—2020 года, вернулся из скрытой аренды в хоккейный клуб «Авангард». В сезоне 2020—2021 года, вернулся в  хоккейный клуб «Амур».
16 мая 2021 года вернулся в Новосибирск, заключив с родным клубом контракт на 2 сезона.

Статистика

Клубная карьера

Достижения 
 Победитель Бостонского турнира Hockey Night in Boston, 2012
 Чемпион МХЛ, Обладатель Кубка Харламова, 2012
 Чемпион МХЛ, Обладатель Кубка Харламова, 2013

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Сибирь»